Orbach ist geographischer Name:

Orte:
 Orbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Orbach, Ort der Gemeinde Madiswil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Orbach, früherer deutscher Name der politischen Gemeinde Orbe VD im Distrikt Jura-Nord vaudois, Kanton Waadt

Gewässer:
 Orbach (Halterner Mühlenbach), linker Zufluss des hier noch Heubach genannten Halterner Mühlenbachs durch Hausdülmen, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Orbach (Orrot), früher auch Ohrbach, rechter Oberlauf der Orrot bis zum Holzmühl-Stausee bei der Holzmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Orbach, früherer deutscher Name der Orbe, linker Oberlauf der Zihl (Thielle) bei der Strafanstalt Bochuz, Gemeinde Orbe, Distrikt Jura-Nord vaudois, Kanton Waadt
 Orbach (Sall), rechter Zufluss der Sall beim Orbachshof, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Orbach, Mittellauf des Steinbach (Swist), linker Zufluss der Swist bei Miel, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; Namensabschnittsfolge Steinbach → Orbach → Jungbach
 Orbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge in Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Orbach ist ein Familienname:
 Jerry Orbach (1935–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Raymond L. Orbach (* 1934), US-amerikanischer Physiker
 Susie Orbach (* 1946), britische Journalistin und Psychoanalytikerin
 Uri Orbach (1960–2015), israelischer Politiker und Mitglied der Knesset

Orbach steht für
 Orbach (Einheit), ein Volumenmaß in Tunesien und Libyen

Siehe auch:
 Horbach
 Ohrbach
 Ohrenbach
 Ohrnbach